Vīgners ist der Familienname von

 Ernests Vīgners (1850–1933), lettischer Komponist und Dirigent
 Ivars Vīgners (1940–2007), lettischer Pianist und Komponist
 Leonīds Vīgners (1906–2001), lettischer Komponist, Dirigent und Pädagoge

Siehe auch:
 Vīgners-Denkmal, Denkmal in Riga